O Kaiten (回天) foi um navio de guerra das tropas leais ao Xogum durante a Guerra Boshin no Japão em 1868.

Navios de guerra do Japão
Guerra Boshin
Navios de 1853